Lestidiops — рід авлопоподібних риб родини Paralepididae.

Види 
Станом на 2012 рік, у рід включають 15 видів:
 Lestidiops affinis (Ege, 1933) (Barracudina)
 Lestidiops bathyopteryx (Fowler, 1944)
 Lestidiops cadenati (Maul, 1962)
 Lestidiops distans (Ege, 1953)
 Lestidiops extrema (Ege, 1953)
 Lestidiops gracilis (Ege, 1953)
 Lestidiops indopacifica (Ege, 1953) (Indo-Pacific barracudina)
 Lestidiops jayakari (Boulenger, 1889)
 Lestidiops jayakari jayakari (Boulenger, 1889) (Pacific barracudina)
 Lestidiops jayakari pseudosphyraenoides (Ege, 1918)
 Lestidiops mirabilis (Ege, 1933) (Strange pike smelt)
 Lestidiops neles (Harry, 1953)
 Lestidiops pacificus (A. E. Parr, 1931)
 Lestidiops ringens (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1880) (Slender barracudina)
 Lestidiops similis (Ege, 1933)
 Lestidiops sphyraenopsis C. L. Hubbs, 1916
 Lestidiops sphyrenoides (A. Risso, 1820)

Примітки 

Paralepididae
Роди риб